Wight bezeichnet:
 Isle of Wight, eine britische Insel 

Wight ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Wight (1959–2012), australischer Filmschaffender

 James Alfred Wight (1916–1995), englischer Tierarzt und Schriftsteller, siehe James Herriot
 Martin Wight (1913–1972), britischer Politikwissenschaftler
 Big Show (* 1972, eigentlich Paul Wight), US-amerikanischer Wrestler
 Oliver Wight (1930–1983) US-amerikanischer Pionier der Enterprise-Resource-Planning-Systeme
 Peter Wight (* 1950), britischer Schauspieler
 Robert Wight (1796–1872), schottischer Botaniker und Chirurg
 Rohan Wight (* 1991), australischer Radsportler
 William Franklin Wight (1874–1954), US-amerikanischer Botaniker

Siehe auch:
 White
 Whyte